

Toponyme 

 Bourdeaux est une commune française située dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Canton de Bourdeaux

Personnalités 

 Carolyn Bourdeaux (1970-), est une femme politique américaine.
Henry Bourdeaux (1869-1945) est un juriste, magistrat et homme politique français.
 Lola Bourdeaux (1979-) dite « Lola Dewaere » est une actrice française.
 Patrick Bourdeaux dit « Patrick Dewaere » (1947-1982) est un acteur français.
 Vincent Bourdeaux (1978-) est un joueur de rugby français.

Lien externe 
 
Patronyme français